Carstens steht für:
 Carstens (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Carstens Shoal, Untiefe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Karl und Veronica Carstens-Stiftung

Carstens ist der Name folgender Unternehmen:
 Erasmi & Carstens, deutscher Lebensmittelhersteller
 C. & E. Carstens, Keramik- und Porzellanunternehmen, siehe Porzellanfabrik Sorau

Siehe auch:
 Karstens
 Carstensz